Тальяпьетра ():

 Джованни Тальяпьетра (1845—1921) — американский певец итальянского происхождения
 Джино Тальяпьетра (1887—1954) — итальянский пианист, композитор и музыкальный педагог